Драгомирецкий — фамилия. Известные носители:

 Драгомирецкий, Анатолий Михайлович (род. 1941) — украинский поэт-песенник.
 Драгомирецкий, Антон Григорьевич ( 1887 — 1938) —  украинский политический деятель.
 Драгомирецкий, Владимир Порфирьевич (1914—1979) — Герой Советского Союза, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант.